Валентин Белов:
 Белов, Валентин Михайлович (1891—1918) — священник РПЦ, священномученик.
 Белов, Валентин Михайлович (1928—2018) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации.
 Белов, Валентин Яковлевич (род. 1931) — капитан-наставник БМП, Герой Социалистического Труда. Примечания